Proces (lat. processus: napredak, razvoj) može značiti: 
 proces je zakonomjeran slijed pojava i zbivanja, put i način kojim nešto biva; razvoj.
 Proces, roman književnika Franza Kafke
 termodinamički proces je proces promjene stanja nekog termodinamičkog sustava opisan s pomoću makroskopskih veličina (temperatura, tlak, toplina, volumen), na primjer adijabatski proces, izoprocesi (izotermni, izobarni, izohorni, izentropni).
 kružni termodinamički proces ili kružni proces je niz promjena stanja nekog termodinamičkog sustava, koje se periodički ponavljaju, a pritom sustav uvijek iznova dolazi u početno stanje. U termodinamici se posebno navodi Carnotov kružni proces.
 povratni proces, obrativi proces ili reverzibilni proces je proces u kojem se energija pretvara iz jednog oblika u drugi bez gubitaka i entropija fizikalnoga sustava ostaje nepromijenjena.
 nepovratni proces, neobrativi proces ili ireverzibilni proces je proces u kojem se prilikom prelaska energije iz jednog oblika u drugi dio energije gubi u okoliš i entropija fizikalnoga sustava raste. Svi realni, prirodni procesi su nepovratni.
 Bolonjski proces je pojam koji se odnosi na političku namjenu stvaranja jedinstvenog visokoobrazovnog tijela do kraja 2010. u svim državama koje su pristupile potpisivanju Bolonjske deklaracije.
 endotermni proces je proces pri čijem se odvijanju troši toplina (na primjer endotermne kemijske reakcije; iz tople (na primjer sobne) temperature u znatno nižu).
 egzotermni proces je proces koji se odvija uz oslobađanje topline.
 proces (računarstvo), u računarstvu, je skup aktivnosti i/ili operacija koji određene ulaze (input) pretvaraju u izlaze (output).
 Nürnberški proces je naziv za suđenje njemačkim nacionasocijalistima koje su organizirali Saveznici na kraju Drugog svjetskog rata.
 Ostwaldov proces je kemijski proces za proizvodnju dušične kiseline, kojeg je razvio njemački kemičar i nobelovac Wilhelm Ostwald (postupak je patentiran 1902. godine). 
 Prudski proces označava niz sastanaka od ožujka do prosinca 2008. između trojice predsjednika vodećih nacionalnih stranaka u BiH, Dragana Čovića iz HDZ-a BiH, Milorada Dodika iz SNSD-a i Sulejmana Tihića iz SDA, na kojima su rasrpavljane ustavne reforme, popis pučanstva za 2011., status Brčko distrikta i pitanje državne imovine.
 Tokijski proces je naziv za suđenje japanskim ratnim zločinima pred Međunarodnim vojnim sudom za Daleki istok.
 Sudski proces Roe protiv Wade je sudski proces iz 1973. godine pred američkim Vrhovnim sudom, nakon kojeg je u SAD-u legaliziran pobačaj na zahtjev iz bilo kojeg razloga do vremena trudnoće kada fetus može preživjeti bez majke (obično do 7. mjeseca).
 Sudski proces Doe protiv Boltona je sudski proces iz 1973. godine kojim je američki Vrhovni sud ukinuo dotadašnji zakon o pobačaju u američkoj saveznoj državi Georgiji.

Izvori